Nørre Alslev, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea del Storstrøm, il comune aveva una popolazione di 9.595 abitanti (2005) e una superficie di 181 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing, and Sydfalster per dare luogo al neo-costituito comune di Guldborgsund compreso nella regione della Zelanda.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Centri abitati della regione della Selandia
Guldborgsund